Schottky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schottky (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ernst Max Schottky (1888–1915), deutscher Botaniker, Sohn von Fr. Schottky
 Friedrich Schottky (1851–1935), deutscher Mathematiker, Vater von E. M. Schottky
 Johannes Schottky (1902–1992), deutscher Psychiater, Rassenhygieniker und SS-Führer
 Julius Maximilian Schottky (1797–1849), deutscher Volkskundler, Schriftsteller und Journalist
 Martin Schottky (* 1959), deutscher Althistoriker
 Walter Schottky (1886–1976), deutscher Physiker und Elektrotechniker

Siehe auch:
 Schottke
 Schottki
 Schottky-Diode